«Ignacio Álvarez» - conjunto del nombre propio Ignacio y el apellido Álvarez - puede referirse a:

Personajes 
 Ignacio Álvarez Aguerre (1971-), periodista uruguayo.
 Ignacio Álvarez Castelao (1910-1984), arquitecto español.
 Ignacio Álvarez Dorronsoro (19??-2011), político español.
 Ignacio Álvarez Pérez (1957-), nadador mexicano.
 Ignacio Álvarez Solís (s.XIX), matemático español.
 Ignacio Álvarez Thomas (1787-1857), político y militar peruano.

Nombre compuesto 
 José Ignacio Álvarez Usabiaga (1945-2005), meteorólogo español.

Apellido compuesto 
 Ignacio Álvarez de Toledo y Palafox, XVII Conde de Sclafani, noble español.